Єхи́дна:
 Єхидни — родина ссавців.
 Єхидна — персонаж давньогрецької міфології.